ASAT est un sigle qui signifie :
 Aspartate aminotransférase, une enzyme faisant partie notamment du bilan musculaire, cardiaque et hépatique en biologie humaine
 , ou Missile antisatellite